Même heure, l'année prochaine (Same Time, Next Year) est une pièce de théâtre de Bernard Slade, montée en 1975 ;
 Même heure, l'année prochaine (Same Time, Next Year) est un film américain de Robert Mulligan, sorti en 1978 ;
 Même heure, l'année prochaine (Tutti gli anni una volta l'anno) est un film italien de Gianfrancesco Lazotti, sorti en 1994.

Homonymie de titre